Jean-Claude Barclay e Françoise Dürr hanno battuto in finale Owen Davidson e Billie Jean King 6-1, 6-4.

Teste di serie

 Owen Davidson /  Billie Jean King (finale)
 Ion Țiriac /  Ann Jones (quarti di finale)
 Frew McMillan /  Annette Du Plooy (semifinali)
 Bob Hewitt /  Rosie Casals (semifinali)

 Cliff Richey /  Nancy Richey (quarti di finale)
 Ray Ruffels /  Karen Krantzcke (secondo turno)
 Jean-Claude Barclay /  Françoise Dürr (Campioni)
 Pierre Darmon /  Rosie Darmon (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1968